Ріверос — іспанське прізвище.

 Гільєрмо Ріверос, Гільєрмо Артуро Ріверос Конехерос (, 10 лютого 1902 — 8 жовтня 1959) — чилійський футболіст.
 Крістіан Ріверос (;  16 жовтня 1982, Хуан Августо Салдівар, Парагвай) — парагвайський футболіст.
 Блас Ріверос (,  3 лютого 1998, Ітаугу) — парагвайський футболіст.

Іспанські прізвища